Маккеллен () — шотландская фамилия. Известные носители:
 Гордон Маккеллен (род. 1953) — американский фигурист.
 Иэн Маккеллен (род. 1939) — британский актёр.
 Маккеллен, Сэмюэл Дансит (1836—1906) — британский изобретатель в области фототехники, прадед Иэна Маккелена.